Die CIB Egyptian Open 2022 fanden vom 19. bis 25. September 2022 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Titelverteidiger aus dem Vorjahr waren Ali Farag und Nouran Gohar. Farag setzte sich im Finale gegen Paul Coll mit 11:6, 8:11, 11:4 und 11:7 durch, womit er zum dritten Mal in Folge Sieger des Turniers wurde. Nouran Gohar erreichte ebenfalls erneut das Endspiel, unterlag dort aber Hania El Hammamy, die das Finale mit 11:7, 11:13, 11:3 und 11:2 gewann.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Salman Khalil und Karim El Torkey bei den Herren und Amina Orfi und Nour Heikal bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 300.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
2022